Prvenstvo SSSR-a u košarci se održavalo od 1934. do 1991.
U to ne ulaze dva turnira iz 1924. i 1928. 

1941.—1943. se prvenstva nisu održavala zbog trajanja Velikog domovinskog rata na području SSSR-a.
1992. se održalo prvenstvo ZND-a.

 najviše naslova prvaka — CSKA (Moskva) - 24
 najdulji niz uzastopno osvojenih naslova — CSKA (Moskva) - 9 (1976.—1984.)

Vidi još 
 prvenstvo Rusije u košarci
 kup Rusije u košarci
 kup SSSR-a u košarci

Prvoligaška košarkaška natjecanja
Šport u SSSR-u